Пло́щадь Евро́пы — площадь в Москве в районе Дорогомилово Западного административного округа. Расположена между Бережковской набережной, Киевским вокзалом и Киевским (Бородинским) сквером, за пределами Садового кольца на берегу Москвы-реки.

История создания 
Площадь строилась со 2 сентября 2001 года по 15 сентября 2002 года в рамках совместного российско-бельгийского проекта как символ единства Европы (подобные проекты были реализованы и в других городах Европы и Азии).
Архитектором проекта стал главный архитектор Российской Академии наук Ю. Платонов, имеющий орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Архитектурные особенности 
На площади расположены 48 колонн с флагами европейских стран, служащие в настоящее время опорами рекламных конструкций. В центре площади расположена скульптура «Похищение Европы» (проект бельгийского скульптора Оливье Стребеля). Невдалеке находится закладной камень памятника «300-летию воссоединения Украины с Россией».

Скульптура «Похищение Европы» 

На площади установлена авангардистская скульптура «Похищение Европы» (проект бельгийского скульптора Оливье Стребеля) — самое масштабное из абстрактных скульптурных сооружений Москвы: внешний диаметр четырёхкаскадной чаши фонтана, в котором установлен скульптура, составляет 50 метров. Высота центральной композиции составляет 11 метров.
Фонтан имеет светодинамическую подсветку, смонтированную из 4000 (четырёх тысяч) светодиодных светильников.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы района Дорогомилово
 Общемосковский классификатор улиц Москвы ОМК УМ
 
 [www.360cities.net/image/the-square-of-europe Интерактивная панорама площади с сайта 360cities.ru]
 Панорама площади и фонтана с сайта krugozor-studio.ru
 Фотографии площади Европы на сайте gorod-Moscow